Восьмой этап Кубка мира по биатлону 2012/2013 впервые прошел в российском Сочи с понедельника 4 марта по воскресенье 10 марта 2013 года.

Расписание соревнований 
Время начала соревнований указано CET (МСК = CET + 03:00).

 События IBU

Таблица призовых мест

Результаты

Женская индивидуальная гонка 
Гонка прошла 7 марта 2013 года.

Мужская индивидуальная гонка 
Гонка прошла 7 марта 2013 года.

Мужская спринтерская гонка 
Гонка прошла 9 марта 2013 года.

Женская спринтерская гонка 
Гонка прошла 9 марта 2013 года.

Мужская эстафета 
Гонка прошла 10 марта 2013 года.

Женская эстафета 
Гонка прошла 10 марта 2013 года.

Лидеры общего зачёта 
Лидеры общего зачёта Кубка мира после восьмого этапа.

Лучшие личные результаты в карьере 

  Сергей Семёнов — 3 место в индивидуальной гонке
  Андрей Расторгуев — 4 место в индивидуальной гонке
  Бенедикт Долль — 6 место в индивидуальной гонке
  Иван Йоллер — 10 место в индивидуальной гонке
  Алеҝсей Альмуков — 33 место в индивидуальной гонке
  Сергей Клячин — 38 место в индивидуальной гонке
  Дмитро Пидручный — 46 место в индивидуальной гонке
  Дамир Растич — 59 место в индивидуальной гонке
  Крисянис Мейранс — 96 место в индивидуальной гонке
  Хенрик Л’Абе-Лунд — 3 место в спринте
  Доминик Виндиш — 5 место в спринте
  Алексей Слепов — 9 место в спринте
  Йоханнес Тиннес Бё — 20 место в спринте
  Вит Янов — 39 место в спринте

  Мария Панфилова — 13 место в индивидуальной гонке
  Аннализ Кук — 14 место в индивидуальной гонке
  Ирис Швабль — 19 место в индивидуальной гонке
  Хильде Фенне — 25 место в индивидуальной гонке
  Виктория Падьяль Эрнандес — 40 место в индивидуальной гонке
  Галина Вишневская — 43 место в индивидуальной гонке
  Шардин Слоф — 66 место в индивидуальной гонке
  Жаклин Моран— 83 место в индивидуальной гонке
  Оути Грёндаль — 87 место в индивидуальной гонке
  Эви Захенбахер-Штеле — 6 место в спринте
  Житка Ландова — 37 место в спринте
  Ванесса Хинц — 43 место в спринте
  Санна Маркканен — 57 место в спринте

Дебют на этапах Кубка мира 

  Ванесса Хинц — 45 место в индивидуальной гонке
  Ольга Подчуфарова — 58 место в спринтерской гонке

Ссылки 
 Официальный сайт IBU
 События на IBU Datacenter — удобная программа для отслеживания результатов.

8-й этап